Svetlana Kuznecova ha battuto in finale Dinara Safina 6-4 6-2.

Teste di serie 

  Dinara Safina (finale)
  Serena Williams(quarti di finale)
  Venus Williams (terzo turno)
  Elena Dement'eva (terzo turno)
  Jelena Janković (ottavi di finale)
  Vera Zvonarëva (sostituita per infortunio)
  Svetlana Kuznecova (Campionessa)
  Ana Ivanović (ottavi di finale)
  Viktoryja Azaranka (quarti di finale)
  Caroline Wozniacki (terzo turno)
  Nadia Petrova (secondo turno)
  Agnieszka Radwańska (ottavi di finale)
  Marion Bartoli (secondo turno)
  Flavia Pennetta (primo turno)
  Jie Zheng (secondo turno)
  Amélie Mauresmo (primo turno)

 Patty Schnyder (primo turno) 
 Anabel Medina Garrigues (secondo turno) 
 Kaia Kanepi (primo turno) 
 Dominika Cibulková (semifinali) 
 Alizé Cornet (secondo turno) 
 Carla Suárez Navarro (terzo turno) 
 Alisa Klejbanova (primo turno) 
 Aleksandra Wozniak (ottavi di finale) 
 Li Na (ottavi di finale) 
 Anna Čakvetadze (primo turno) 
 Anastasija Pavljučenkova (ottavi di finale) 
 Sybille Bammer (secondo turno) 
 Ágnes Szávay (ottavi di finale) 
 Samantha Stosur (semifinale) 
 Peng Shuai (primo turno) 
 Iveta Benešová (terzo turno)

Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard 
  Lauren Embree
  Olivia Rogowska
  Claire Feuerstein
  Kinnie Laisné
  Émilie Loit
  Kristina Mladenovic
  Irena Pavlović
  Olivia Sanchez

Giocatrici passate dalle qualificazioni 

  Jaroslava Švedova
  Zuzana Ondrášková
  Anastasija Sevastova
  Polona Hercog
  Chanelle Scheepers
  Vitalija D'jačenko
  Michelle Larcher de Brito
  Arantxa Rus
  Corinna Dentoni
  Yvonne Meusburger
  Petra Martić
  Carly Gullickson

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni